Timocharis peut désigner :
 Timocharis d'Alexandrie, astronome et philosophe grec
 le cratère lunaire Timocharis.